Preußischer Staatsrat bezeichnet folgende Gremien:

 Preußischer Staatsrat (1817–1918), beratendes Gremium im Königreich Preußen
 Preußischer Staatsrat (1921–1933), Zweite Kammer Preußens in der Weimarer Republik
 Preußischer Staatsrat (ab 1933), beratendes Gremium in der Zeit des Nationalsozialismus